

Toponyme 

Porte de Bourgogne, ou la Trouée de Belfort, est un seuil situé entre les Vosges et le Jura, couvrant toute la supeficie du Territoire de Belfort.

Monument 
Porte de Bourgogne, Bordeaux, ou porte des Salinières, monument classé monument historique
Porte de Bourgogne, Moret-sur-Loing, monument classé monument historique
 Porte de Bourgogne (Mézières) ancienne porte de ville à Charleville-Mézières, monument classé monument historique